Alloproctoides är ett släkte av mångfotingar. Alloproctoides ingår i familjen Lophoproctidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Penseldubbelfotingar
Alloproctoides